Besa kan syfta på:

 Besa (albansk kultur) – ett kulturellt albanskt hedersord.
 Besa (namn) – ett vanligt albanskt kvinnligt förnamn.
 Besa (1904) – en albansk tidskrift 1904–1905.
 Besa (1908)  – en albansk-turkisk tidskrift 1908–1909.
 Besa (1931) – en albansk dagstidning 1931–1936. 
 KS Besa Kavajë – en fotbollsklubb från Kavaja.
 Besa - dialektalt ord för öring.

Personer 

 Besa Kokëdhima (1986–), albansk sångerska. 
 Besa Krasniqi (1993–), svensk-albansk sångerska.